

Штявнік — село в окрузі Битча Жилінського краю.
 Списький Штявник — село в Попрадському окрузі Пряшівського краю.
 Шариський Щавник — село в Свидницькому окрузі Пряшівського краю.
 Штявник — річка, права притока Вагу.